Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1986 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 1985—1986, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Чемпионат прошёл с 9 по 14 декабря 1985 года в столице югославской республики Босния и Герцеговина —  Сараево.

Участники 
Соревнования проходили в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ того времени, считались юноши и девушки, не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год) на 1 июля 1985 года.

Медальный зачёт

Результаты

Юноши

Девушки

Спортивные пары

Танцы на льду 

WD = спортсмен снялся с соревнований.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты мира по фигурному катанию среди юниоров
1985 год в фигурном катании
Международные соревнования по фигурному катанию в Югославии
Декабрь 1985 года
Спорт в Югославии в 1985 году
Международные спортивные соревнования в Сараеве